Rützel ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Rützel (* 1973), deutsche Journalistin und Autorin
 Bernd Rützel (* 1968), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Josef Rützel (* 1943), deutscher Hochschullehrer
 Ulrich Rützel (* 1944), deutscher Musikproduzent und Musikverleger